Moldovan sau Moldovanu este un nume de familie comun în România și Republica Moldova. El se poate refri la una din următoarele persoane:

Moldovan
 Aleksandr Mihailovici Moldovan (; n. 1951, Cernăuți), un lingvist ruso-ucrainean născut în Bucovina (ru)
 Corneliu Moldovan, scriitor român
 Corneliu Moldovan, politician român
 Daniel Moldovan (nl)
 Dmitri Vasilievici Moldovan (, ; n. 1987, Konstantinovka) (ru)
 Ioan Moldovan, politician român
 Marcela Moldovan-Zsak
 Oleg Moldovan, țintaș moldovean și medaliat olimpic
 Sacha Moldovan, pictor american
 Tibor Moldovan, fotbalist român
 Comisarul Tudor Miclovan (Moldovan) (1910 - ?)
 Vasile Moldovan, revoluționar de etnie română din Transilvania
 Viorel Moldovan, fotbalist român
 Solomon Moldovan (1918–2006), jurnalist, scenarist și traducător sovietic moldovean.

Moldovanu
 Benny Moldovanu (), un economist german (ru)
 Mihail Moldovanu

Vezi și
Moldoveanu (nume)

Nume de familie românești